

Persone 
Principe Filippo, duca di Edimburgo – principe del Regno Unito
Principe Filippo di Spagna – trattamento informale dell'attuale re Filippo VI prima del suo accesso al trono
Principe Filippo I d'Angiò – principe di Taranto, despota dell'Epiro, principe d'Acaia ed imperatore titolare di Costantinopoli
Principe Filippo I di Savoia-Acaia – signore di Piemonte e principe di Acaia
Principe Filippo II d'Angiò – principe di Taranto, principe di Acaia e imperatore titolare di Costantinopoli
Principe Filippo del Belgio – principe del Belgio e conte di Fiandra
Principe Filippo d'Aviz – principe portoghese
Principe Filippo di Borbone-Spagna – infante di Spagna
Principe Filippo di Sassonia-Coburgo-Kohary – principe di Sassonia Coburgo Gotha
Principe Filippo di Borbone-Due Sicilie – principe di Borbone delle Due Sicilie
Principe Filippo d'Assia – principe tedesco e Capo della casa d'Assia-Kassel

Personaggi 
Principe Filippo – personaggio del film Disney La bella addormentata nel bosco